Die Zacke, der Zacken (mhd. zacke lautmalerisch „kurz und scharf vorstoßend“) steht für:

 Zahn, Zinken; siehe Zahnung
 Spitze eines Vielecks
 ein Heroldsbild (Heraldik)

Zacken, geographisch: 
 deutscher Name der Kamienna (Bóbr), Fluss im Riesengebirge
 Weilsberg#Zacken, Felsformation im Taunus

Zacke, Familienname:
 Alvar Zacke (1904–1977), schwedischer Drehbuchautor, Schriftsteller, Übersetzer und Journalist
 August Zacke (1811–1883), deutscher Jurist
 Martina Zacke (* 1984), deutsche Florettfechterin

Zacke wird im Volksmund auch verwendet als Spitzname für die
 Zahnradbahn Stuttgart